Dades de la Temporada 2003-2004 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 9 d'agost de 2003: Pretemporada: Os Belenenses 2 - Espanyol 1
 12 d'agost de 2003: Pretemporada: SC Beira Mar 0 - Espanyol 0
 21 d'agost de 2003: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 1 - AC Parma 1, Parma campió per penals
 19 d'octubre de 2003: Lliga: València CF 4 - Espanyol 0
 26 d'octubre de 2003: Lliga: Espanyol 0 - Celta de Vigo 4
 6 de març de 2004: Lliga: Celta de Vigo 1 - Espanyol 5

Resultats i Classificació 
 Lliga d'Espanya: Setzena posició amb 43 punts (38 partits, 13 victòries, 4 empats, 21 derrotes, 48 gols a favor i 64 en contra).
 Copa d'Espanya: Setzens de final. Eliminà l'Elx CF a la ronda de trenta-dosens (2-3), però fou batut pel Celta de Vigo a setzens (3-1).
 Copa Catalunya: Finalista. Eliminà el Terrassa FC a semifinals, però fou derrotat pel FC Barcelona a la final (1-0).

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 2003
Competicions futbolístiques del 2004
Competicions esportives del 2003 a Catalunya
Competicions esportives del 2004 a Catalunya